Le terme skins est le pluriel du mot anglais skin.

Il peut désigner : Peau, papier à cigarettes (argot)

Titres d'œuvres de fiction

Cinéma 
 Skins, film américain réalisé par Wings Hauser en 1994 ;
 Skins, court-métrage américain réalisé par Chris Mancini en 1997 ;
 Skins, film américain réalisé par Chris Eyre en 2002 ;
 Skins, film espagnol réalisé par Eduardo Casanova en 2017 ;

Télévision 
 Skins, série télévisée britannique créée en 2007 ;
 Skins, série télévisée américaine créée en 2010 et adaptation de la précédente.

Musique 
 Skins, album posthume de XXXTentacion ;
 Evil Skins, groupe de rock anticommuniste français ;
 The 4-Skins, groupe londonien de punk rock Oi! ;
 The Baby Skins, groupe anti-folk américain.

Skinheads 
 Gay skins, skins homosexuels.

Voir aussi 

 

Homonymie de titre